Dobratz ist der Familienname folgender Personen:

 Erin Dobratz (* 1982), US-amerikanische Synchronschwimmerin
 Kurt Dobratz (1904–1996), deutscher Oberst der Luftwaffe der Wehrmacht und Kapitän zur See der Kriegsmarine